Serie A i fotboll 1991/1992 vanns av AC Milan. Laget tränades vid den tiden av Fabio Capello, och gick obesegrade genom säsongen, ett rekord som totalt varade i 58 matcher.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på webbplatsen RSSSF

1991 i Italien
1992 i Italien
Fotbollssäsongen 1991/1992
1991/1992